Крест Славы легиона «Кондор» — орден, учрежден 14 апреля 1939 года. Он вручался родственникам и семьям легионеров, погибших во время гражданской войны в Испании. Общее количество награждённых составило 315 человек.

Награда представляла собой копию (чуть меньшего размера) Испанского креста. Производилась из бронзы или меди с бронзовым покрытием. Носили крест славы легиона «Кондор» на чёрной ленте с полосками (цвета испанского флага — красно-желто-красными), расположенными по краям.

Ссылки 
 http://awards.netdialogue.com/Europe/Germany/IIIReich/SpanishCross/SC.htm

Литература 
 Kurt-Gerhard Klietmann: Auszeichnungen des Deutschen Reiches. 1936—1945. Motorbuch, Stuttgart, 1981, ISBN 3-87943-689-4
 Jörg Nimmergut: Deutsche Orden und Ehrenzeichen bis 1945. Band 4. Württemberg II — Deutsches Reich. Zentralstelle für wissenschaftliche Ordenskunde, München, 2001, ISBN 3-00-00-1396-2

Награды нацистской Германии
Появились в 1939 году в Германии